Aska kan syfta på:

 Aska – den fasta rest som blir kvar efter förbränning
 Aska (målning) – en målning av Edvard Maunch
 Aska (roman) – en roman av den isländska författaren Yrsa Sigurðardóttir, utgiven 2007
 Aska (popgrupp)  en jugoslavisk musikgrupp
 Askonsdagen –  en kristen helg
 Pottaska – ett äldre namn på kaliumkarbonat
 Vulkanisk aska – små partiklar av pyroklastiskt material,

Geografi

Cypern 

 Askás (ort), Eparchía Lefkosías,

Indien 

 Āsika, ort, Odisha, Ganjām,

Sverige

 Aska härad – ett härad i Östergötland
 Aska församling – en församling i Borensbergs pastorat i Linköpings stift 2006–
 Aska landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1952–1973

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar